etanoimina, 
 N-metylometyloimina, 
 azyrydyna,